Болеслав II Благочестивый (Набожный) () — князь чешский (967—999).
 Болеслав Благочестивый () — князь Великопольский (1239—1279).